Marienberg est le nom de la forteresse de Wurtzbourg
 Marienberg est une localité de Saxe
 Bad Marienberg (Westerwald) se trouve en Rhénanie-Palatinat
 Abbaye de Marienberg se trouvant au Tyrol du Sud
 Marienberg, un village du Cameroun, lieu de pèlerinage catholique.